Боцис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боцис, Василис (1916—1949) — греческий коммунист, участник Греко-итальянской войны, командир соединений Народно-освободительной армии Греции.
 Боцис, Иван Федосеевич (ум. 1714) — шаутбенахт или контр-адмирал русского гребного флота.